XIII турнир на Кубок мира по волейболу среди мужских команд проходил с 8 по 23 сентября 2015 года в 5 городах Японии: Хиросиме, Хамамацу, Осаке, Тояме и Токио.

Соревнование являлось первым этапом отбора на Игры XXXI Олимпиады. Золотые и серебряные призёры Кубка мира — сборные США и Италии — стали обладателями путёвок в Рио-де-Жанейро-2016.

Участники 
В соревнованиях участвовали сборная Японии как организатор, сборная Польши как действующий чемпион мира и по две команды от каждой из пяти континентальных зон.

Участники от Европы определены по рейтингу Европейской конфедерации волейбола, а участники от Азии — по рейтингу Международной федерации волейбола на начало 2015 года. От Южноамериканской конфедерации на Кубок мира квалифицировались финалисты отборочного турнира в Кали, от NORCECA — две сильнейшие команды по итогам Чемпионского Кубка NORCECA в Детройте. Африку на Кубке мира представляли финалисты континентального первенства.

Арены

Ход турнира 
Стартовый день Кубка мира принёс первый сенсационный результат в виде поражения сборной Ирана от Аргентины. Азиаты, так и не найдя свою игру, первыми выбыли из борьбы за олимпийскую лицензию, уступив всем командам лидирующей группы, которую составили сборные США, Польши, России и Италии. Наибольшее число матчей между лидерами пришлось на заключительный раунд Кубка мира в Токио.

Его программу открывали россияне и итальянцы, имевшие к очной встрече по одному поражению. В обеих командах перед Кубком мира произошли серьёзные изменения. В сборную России вернулись триумфаторы лондонской Олимпиады — главный тренер Владимир Алекно и отпраздновавший в заключительный день Кубка мира своё 40-летие Сергей Тетюхин. Партнёр Тетюхина по золотой команде и новый капитан сборной России Дмитрий Мусэрский в большинстве матчей Кубка, как и в победных партиях лондонского финала, предстал в амплуа диагонального. «Скуадру Адзурру» возглавил Джанлоренцо Бленджини, пополнивший состав экс-игроком сборной Кубы Османи Хуантореной и реабилитировавший Ивана Зайцева, отчисленного прежним наставником за нарушение дисциплины. Зайцев и стал главным творцом победы в матче со сборной России, реализовав 62 % атак и исполнив 4 эйса. В тот же день сборная Польши нанесла первое на турнире поражение американцам и вышла на первое место в турнирной таблице.

На следующий день сборная России вновь проиграла со счётом 0:3 (на сей раз команде США) и лишилась шансов на завоевание олимпийской путёвки. В заключительный день Кубка мира итальянцы одержали победу над поляками и действующие чемпионы мира, до этого шедшие без поражений, но «подарившие» довольно много партий менее классным соперникам, откатились на третье место. Для завоевания Кубка мира сборной США в последнем матче турнира требовалась победа с любым счётом над аргентинцами, и подопечные Джона Спироу своего шанса не упустили. При равенстве побед и очков с поляками итальянцы сохранили второе место, опередив их благодаря лучшему соотношению сетов.

В таблице показаны места, занимаемые командами после каждого игрового дня Кубка мира.

Результаты

Первый раунд

Хиросима

Хамамацу

Второй раунд

Осака

Тояма

Третий раунд

Токио, Yoyogi National Gymnasium

Токио, Tokyo Metropolitan Gymnasium

Статистика 
 Самым продолжительным матчем Кубка мира стала игра между сборными Канады и Австралии, длившаяся 2 ч 37 мин, самым коротким — матч команд Австралии и Туниса, продолжавшийся 1 ч 10 мин.
 В матче Австралия — Египет диагональный сборной Зелёного континента Томас Эдгар установил новый рекорд розыгрышей Кубка мира по результативности в одном матче. За пять партий он набрал 50 очков (47 а атаке и 3 на блоке) из общих 109, выигранных австралийцами. Самым результативным игроком всего турнира стал египтянин Ахмед Салах, заработавший в 11 матчах 230 очков.
 В третьей партии матча США — Италия главному тренеру апеннинцев Джанлоренцо Бленджини удалось произвести семь замен вместо максимально допустимых правилами шести. Данный курьёз был замечен уже после окончания игры.

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная и MVP 

MVP турнира признан диагональный сборной США Мэттью Андерсон.

См. также 
 Кубок мира по волейболу среди женщин 2015
 Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 (квалификация, мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Сентябрь 2015 года
Спорт в Японии в 2015 году